Anna Hansson, nome anagrafico di Anna Haag (1986) – fondista svedese, campionessa olimpionica
 Bo Hansson (1943-2010) – musicista svedese
 Emil Hansson (1998) – calciatore norvegese naturalizzato svedese
 Håkan Hansson (1964) – ex sciatore freestyle svedese
 Hallur Hansson (1992) – calciatore faroese, di ruolo centrocampista
 Holger Hansson (1927-2014) – calciatore e allenatore di calcio svedese, di ruolo difensore
 Jenny Hansson (1980) – ex fondista svedese specializzata nelle gare a lunga distanza (granfondo)
 Knut Hansson (1911-1990) – calciatore svedese, di ruolo attaccante
 Louise Hansson (1996) – nuotatrice svedese
 Marcus Hansson (1990) – calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Mariette Hansson, conosciuta semplicemente come Mariette oppure MaryJet (1983) – cantante e compositrice svedese
 Martin Hansson (1971) – arbitro di calcio svedese
 Martin Hansson (1975) – ex sciatore alpino svedese
 Michael Hansson (1972) – ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista o attaccante
 Ola Hansson (1860-1925) – poeta, scrittore e critico letterario svedese
 Olav Hansson (1957) – ex saltatore con gli sci norvegese
 Pär Hansson (1986) – calciatore svedese, di ruolo portiere
 Patrik Hansson (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Per Albin Hansson (1885-1946) – politico svedese
 Petter Hansson (1976) – ex calciatore svedese, di ruolo difensore
 Sven Hansson (1912-1971) – fondista svedese
 Tommy Hansson (1956) – ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista